Лазаре́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лазаренко, Алевтина Фёдоровна (род. 1948) — советская и российская шашистка, шестикратная чемпионка СССР по русским шашкам.
 
 Лазаренко, Алексей Михайлович (род. 1976) — украинский хоккеист (игрок сборной Украины по хоккею с шайбой).
 Лазаренко, Ангелина Вадимовна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Лазаренко, Андрей Сазонтович (1901—1979) — советский ботаник.
 Лазаренко, Борис Романович (1910—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор технических наук, профессор, академик АН Молдавской ССР.
 Лазаренко, Василий Григорьевич (1920—1975) — Герой Советского Союза.
 
 Лазаренко, Виктория Сергеевна (род. 2003) — российская фристайлистка.
 
 Лазаренко, Григорий Яковлевич (в монашестве Варлаам; 1879—1930) — епископ Русской православной церкви, епископ Майкопский, викарий Краснодарской епархии.
 Лазаренко, Евгений Константинович (1912—1979) — советский учёный в области минералогии, академик АН УССР.
 
 Лазаренко, Илья Викторович (род. 1973) — российский политик национал-демократического направления, неоязычник, публицист.
 Лазаренко, Капиталина Андреевна (1925—2007) — советская и российская певица.
 Лазаренко, Олег Анатольевич (род. 1961) — современный украинский художник, живописец.
 Лазаренко, Павел Иванович (род. 1953) — украинский государственный деятель, коррупционер, премьер-министр Украины в 1996—1997 гг.
 
 Лазаренко, Эдуард Тимофеевич (1935—2012) — советский и украинский учёный и педагог.

Прочее

См. также